Брюс Боуэн младший (, род. 14 июня 1971 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции лёгкого форварда. Боуэн играл за студенческую команду университета штата Калифорния в Фуллертоне, в Национальной баскетбольной ассоциации за «Майами Хит», «Бостон Селтикс», «Филадельфию Севенти Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс», в Континентальной баскетбольной ассоциации за «Рокфорд Лайтнинг», а также выступал во Франции.

Боуэн считается одним из лучших защитников на периметре в истории НБА и восемь раз включался в сборные всех звёзд защиты. В составе «Спёрс» он трижды становился чемпионом НБА в 2003, 2005 и 2007 годах. В то же время его часто обвиняли в «грязном» стиле игры и в том, что он подвергает опасности других игроков.

В настоящее время работает аналитиком на канале ESPN.

Ранние годы 
Брюс Боуэн младший родился в Мерседе (штат Калифорния) в семье Брюса Боуэна старшего и Диэтры Кемпбелл. Детство у Брюса было тяжёлым, так как мать принимала наркотики и даже продала телевизор, чтобы купить себе наркотики. Поэтому Боуэн проводил целые дни на баскетбольной площадке и вскоре стал звездой в школьной команде. Затем он четыре сезона отыграл за команду университета штата Калифорния в Фуллертоне, где за 101 игру он в среднем набирал 11,4 очка и делал 5,8 подбора за игру. В сезоне 1993/93 он в среднем за игру набирал 16,3 очка, делал 6,5 подбора и 2,3 передачи и был включён в первую сборную конференции Big West. Боуэн окончил университет на 12 месте в истории «Тайтенс» по набранным очкам (1155) и седьмое по подборам (559).

Профессиональная карьера

Первые годы (1993—1997) 
После того, как Боуэн отучился четыре года в университете, он выставил свою кандидатуру на драфт НБА 1993 года, однако не был выбран ни одной командой. Он переехал в Европу, где выступал вначале за французский клуб «Гавр» (1993—1994), а потом за «АЛМ Эврё» (1994—1995). Следующие два сезона он провёл в составе клубов Континентальной баскетбольной ассоциации «Форт-Уэйн Фьюри» и «Рокфорд Лайтнинг». Кроме того, в сезоне 1996/97 он также выступал за французский клуб «Безансон». В марте 1997 года он заключил десятидневный контракт с клубом НБА «Майами Хит». За этот период он вышел на площадку всего в одной игре на одну минуту, успев сделать только 1 блок-шот.

Выступления за национальную сборную 
В 2006 году тренер мужской национальной сборной США по баскетболу Майк Кшижевский пригласил Боуэна в команду для участия в чемпионате мира по баскетболу 2006 года в Японии. В возрасте 35 лет он был самым возрастным игроком, приглашённым в команду. Своё решение Кшижевски объяснил тем, что ему нужен был хороший защитник, такой как Боуэн. Однако Брюс практически не получал игрового времени в команде, даже несмотря на травмы других свингменов команды — Антуана Джеймисона, Кармело Энтони и Дуэйна Уэйда. Боуэн принял участие в нескольких тренировочных сессиях и сборах, но в окончательный состав сборной так и не попал. Боуэн выражал разочарование по этому поводу но надеялся, что сможет попасть в сборную для участия в летних Олимпийских играх 2008 года, но так и не попал в её состав.

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Майами|1|0|1,0|-|-|-|0,0|0,0|0,0|'1,0|0,0|НУ}}

 Примечания 

 Ссылки 
 BruceBowen.com Personal website
 Stats, career, videos
 «Bowen is a father whom his kids and San Antonio can be proud of» in San Antonio Express-News Source: Bucks deal Jefferson to Spurs" in Entertainment Sports Programming Network''

Баскетболисты США
Игроки БК «Гавр»
Игроки БК «АЛМ Эврё»
Игроки «Форт-Уэйн Фьюри»
Игроки «Рокфорд Лайтнинг»
Игроки БК «Безансон»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Выпускники Университета штата Калифорния в Фуллертоне
Выпускники Техасского университета в Сан-Антонио